Sacuma může znamenat:

Místní jméno 
 Sacuma (Kagošima) – město v prefektuře Kagošima
 Okres Sacuma (Kagošima) – okres v prefektuře Kagošima
 Provincie Sacuma – bývalá japonská provincie
 Sacuma (poloostrov) – poloostrov na jihozápadě ostrova Kjúšú

Jiné 
 Sacumské povstání – povstání samurajů roku 1877 vůči nové císařské vládě období Meidži
 Třída Sacuma – třída dvou predreadnoughtů japonského císařského námořnictva
 Sacuma (1906) – predreadnought třídy Sacuma